Baby Snakes může znamenat:
 Baby Snakes, film Franka Zappy
 Baby Snakes (soundtrack), soundtrack ke stejnojmennému filmu
 Baby Snakes (píseň), skladba Franka Zappy